Budzyń ist ein polnischer Familienname:
 Krzysztof Budzyń (* 1957), ein polnischer Unternehmer und Laienhistoriker

Budzyń war ein Lager des NS-Regimes in Polen:
 SS-Arbeitslager Budzyn im Dorf Budzyń, heute ein Stadtteil von Kraśnik in der Woiwodschaft Lublin

Budzyń bezeichnet Orte und Gemeinden in Polen:
 Budzyń (deutsch Budsin), eine Stadt und Gemeindesitz im Powiat Chodzieski der Woiwodschaft Großpolen
 Budzyń, eine Landgemeinde im Powiat Chodzieski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Budzyń#Gemeinde
 Budzyń (Busko-Zdrój), ein Dorf in der Gmina Busko-Zdrój im Powiat Buski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Budzyń (Radymno), ein Dorf in der Gmina Radymno im Powiat Jarosławski in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Budzyń (Liszki), ein Dorf in der Gmina Liszki im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Budzyń (Wolbrom), ein Dorf in der Gmina Wolbrom im Powiat Olkuski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Budzyń (Żychlin), ein Dorf in der Gmina Żychlin im Powiat Kutnowski der Woiwodschaft Łódź
 Budzyń (Chodel), ein Dorf in der Gmina Chodel im Powiat Opolski der Woiwodschaft Lublin
 Budzyń (Księżpol), ein Dorf in der Gmina Księżpol im Powiat Biłgorajski der Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Budsyn, Ukraine